Sautermeister ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Sautermeister (* 20. Jh.), deutsch-französische Philologin
 Gert Sautermeister (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jochen Sautermeister (* 1975), Moraltheologe und Hochschullehrer 
 Karl Sautermeister (1898–1983), Regierungsdirektor
 Renate Sautermeister (1937–2012), deutsche Malerin und Grafikerin
 Wolfgang Sautermeister (* 1954), Zeichner, Maler, Performer, Kurator und Kunstvermittler